Anise est un personnage imaginaire issu de la série Stargate SG-1, interprété par l'actrice Vanessa Angel. Sa première apparition se fait durant l'épisode 3 de la saison 4 (Expérimentation hasardeuse).

Archéologue et scientifique tok'ra dont le nom signifie "noble force", son hôte se nomme Freya. Anise visita le SGC pour demander la participation de SG-1 à une expérience scientifique. Elle travaillait aux recherches sur le bracelet atanik, qui confère à celui qui le porte une vitesse et une force accrues. Quelque temps plus tard, elle revint au SGC pour participer à la recherche d’un éventuel Zatarc, une personne dont la mémoire fut modifiée par les Goa'uld. Lors de cette visite, elle avoua ouvertement son attirance envers Jack O'Neill. Elle fut tuée au cours de l'attaque de la base Tok'ra de Revanna par les forces d'Anubis.

Notes et références 

Tok'ra